Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jens Knippschild che ha battuto in finale Franco Squillari 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (primo turno)
 Franco Squillari (finale)
 Christian Ruud (semifinali)
 Karim Alami (secondo turno)

 Fernando Vicente (primo turno)
 Gastón Gaudio (semifinali)
 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1999